Skalite – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Skalite – kompleks skoczni narciarskich na zboczu góry Skalite w Szczyrku
 Skalite (Skalité) – wieś na Słowacji, w pobliżu granicy z Polską